Termenul „Aparat” se poate referi la:

etimologie , exemple: Aparat de radio, Aparat telegrafic, Aparat digestiv.
Sistem de piese, instrument care servește pentru o operație me­canică, tehnică, științifică, medicală. 
Aparat electric, sistem tehnic care transformă o formă de energie în alta. 
Ansamblu de organe anatomice care servesc la îndeplinirea unei funcțiuni fundamentale biologice ale organismului. 
Aparat de gimnastică, ansamblu de instalații care servesc la efectuarea de exerciții gimnastice.
Aparat administrativ, totalitatea serviciilor care asigură bunul mers al unei instituții sau al unui domeniu de activitate. 
Aparat de stat, totalitatea organelor de stat care îndeplinesc funcțiile acestuia, totalitatea angajaților aces­tor organe. 
Apa­rat științific, de cercetare, totalitatea documentelor, izvoarelor, surselor de investigație științifică folosite de un cercetător.  
Aparat critic, totalitatea notelor și comen­tariilor care însoțesc o ediție critică.

Alte utilizări
Apparat, este numele muzicianului german Sașa Ring

Vezi și